Bismarckfelsen steht für:

 Bismarckfelsen (Blaubeuren), Felsen bei Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Deutschland
 Bismarckfelsen (Geislingen an der Steige), ein Berg der Schwäbischen Alb in Geislingen an der Steige, Deutschland
 Bismarckfelsen (Namibia), ein Bergmassiv in Namibia
 Bismarckfelsen (Tansania), Felsenansammlung in Tansania